Azuara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Azuara (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Azuara (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar